|-
| (40801) 1999 TN38||||1 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40802) 1999 TL39||||3 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40803) 1999 TX39||||3 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40804) 1999 TQ40||||5 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40805) 1999 TW41||||3 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40806) 1999 TX41||||3 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40807) 1999 TQ48||||4 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40808) 1999 TB53||||6 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40809) 1999 TZ57||||6 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40810) 1999 TK63||||7 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40811) 1999 TL63||||7 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40812) 1999 TV63||||7 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40813) 1999 TJ66||||8 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40814) 1999 TY69||||9 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40815) 1999 TY77||||11 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40816) 1999 TX78||||11 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40817) 1999 TT79||||11 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40818) 1999 TR80||||11 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40819) 1999 TT80||||11 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40820) 1999 TY89||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40821) 1999 TD90||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40822) 1999 TM90||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40823) 1999 TU90||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40824) 1999 TV90||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40825) 1999 TZ90||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40826) 1999 TP91||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40827) 1999 TT92||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40828) 1999 TM93||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40829) 1999 TT93||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40830) 1999 TV93||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40831) 1999 TU94||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40832) 1999 TH95||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40833) 1999 TJ95||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40834) 1999 TL95||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40835) 1999 TM95||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40836) 1999 TQ95||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40837) 1999 TX95||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40838) 1999 TY95||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40839) 1999 TH96||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40840) 1999 TS96||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40841) 1999 TQ98||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40842) 1999 TX98||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40843) 1999 TD99||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40844) 1999 TS101||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40845) 1999 TL102||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40846) 1999 TN102||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40847) 1999 TU102||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40848) 1999 TZ102||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40849) 1999 TG103||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40850) 1999 TR104||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40851) 1999 TZ104||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40852) 1999 TX105||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40853) 1999 TA106||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40854) 1999 TU107||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40855) 1999 TG108||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40856) 1999 TP108||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40857) 1999 TP110||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40858) 1999 TR110||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40859) 1999 TX111||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40860) 1999 TQ113||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40861) 1999 TR113||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40862) 1999 TB114||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40863) 1999 TL115||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40864) 1999 TO115||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40865) 1999 TH116||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40866) 1999 TU117||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40867) 1999 TD118||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40868) 1999 TM118||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40869) 1999 TN118||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40870) 1999 TQ119||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40871) 1999 TS120||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40872) 1999 TB121||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40873) 1999 TL121||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40874) 1999 TL122||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40875) 1999 TA123||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40876) 1999 TH123||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40877) 1999 TF124||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40878) 1999 TU124||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40879) 1999 TX124||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40880) 1999 TA125||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40881) 1999 TY125||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40882) 1999 TZ125||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40883) 1999 TB126||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40884) 1999 TC126||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40885) 1999 TS126||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40886) 1999 TE127||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40887) 1999 TG128||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40888) 1999 TW131||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40889) 1999 TY132||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40890) 1999 TE133||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40891) 1999 TH136||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40892) 1999 TY136||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40893) 1999 TL138||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40894) 1999 TQ138||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40895) 1999 TZ140||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40896) 1999 TO141||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40897) 1999 TG142||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40898) 1999 TP142||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40899) 1999 TR142||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40900) 1999 TV142||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

40800